Anajapyx är ett släkte av urinsekter. Anajapyx ingår i familjen Anajapygidae. 

Anajapyx är enda släktet i familjen Anajapygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Larvborstsvansar
Anajapyx